Brian Hartline – giocatore di football americano statunitense 
 Haldan Keffer Hartline – fisiologo e biofisico statunitense, Premio Nobel per la medicina 1967
 Hartline – comune della Contea di Grant, nello Stato di Washington, Stati Uniti d'America